LPJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pijiguaos (Venezuela)